Nazwę USS North Carolina nosiło 5 okrętów amerykańskiej marynarki:

 Pierwszy „North Carolina” był 74 działowym okrętem liniowym będącym w służbie w latach 1824-1866
 Drugi „North Carolina” (ACR-12) był krążownikiem pancernym będącym w służbie w latach 1908-1921
 Trzeci „North Carolina” (BB-52) był pancernikiem, który był budowany w latach 1920 do 1922, ale budowę anulowano
 Czwarty „North Carolina” (BB-55) był pancernikiem z okresu II wojny światowej, który był w służbie w latach 1941-1947
 Piąty „North Carolina” (SSN-777) był atomowym okrętem podwodnym, w budowie od 2004, mającym wejść do służby w 2008

Zobacz też CSS „North Carolina”

North Carolina